Sphaerocoryne är ett släkte av nässeldjur. Sphaerocoryne ingår i familjen Sphaerocorynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Sphaerocoryne